Charles Sturridge – regista britannico
 Daniel Sturridge – calciatore inglese di origini giamaicane, attaccante svincolato
 Tom Sturridge – attore britannico